Juan Francisco Seguí puede hacer referencia a:

 Juan Francisco Seguí (padre), ministro de gobierno del caudillo Estanislao López.
 Juan Francisco Seguí (hijo), secretario del presidente Justo José de Urquiza, ministro de su gobierno y miembro del Congreso que sancionó la Constitución Argentina de 1853.